Dies ist eine Episodenliste der deutschen Fernsehserie Eisbär, Affe & Co. Zwischen 2006 und 2017 entstanden in fünf Staffeln insgesamt 215 Episoden mit einer Länge von jeweils etwa 50 Minuten. Zudem wurden von 2012 bis 2013, unter dem Titel Wunderbare Wilhelma, 14 weitere Folgen zum Thema veröffentlicht, die aus Zusammenschnitten älterer Originalfolgen bestehen.

Übersicht

Staffel 1 
Die 54 Folgen der ersten Staffel wurden von der av independents Film & TV GmbH produziert und erstmals vom 24. Juli bis zum 20. Oktober 2006 auf dem Sender Das Erste ausgestrahlt.

Staffel 2 
Die 40 Folgen der zweiten Staffel wurden von der Ottonia Media GmbH produziert und erstmals vom 4. März bis zum 2. Mai 2008 auf dem Sender Das Erste ausgestrahlt.

Staffel 3 
Die 40 Folgen der dritten Staffel wurden von der Ottonia Media GmbH produziert und erstmals vom 20. März bis zum 22. Mai 2009 auf dem Sender Das Erste ausgestrahlt.

Staffel 4 
Die 40 Folgen der vierten Staffel wurden von der Ottonia Media GmbH produziert und erstmals vom 10. November 2010 bis zum 10. Januar 2011 auf dem Sender Das Erste ausgestrahlt.

Staffel 5 
Die 41 Folgen der fünften Staffel wurden von der Docma TV Produktion GmbH produziert und erstmals vom 9. Februar bis zum 19. April 2017 auf dem Sender Das Erste ausgestrahlt. Die Folge 209 sollte ursprünglich am 7. April 2017 veröffentlicht werden, entfiel jedoch aufgrund des Anschlags in Stockholm und wurde erst am 23. Mai 2017 im SWR erstausgestrahlt. Die Redaktion lag bei Sandra Dujmovic und Andreas Fuchs, die Redaktionsleitung übernahm Stefanie von Ehrenstein.

Wunderbare Wilhelma 
Unter dem Titel Wunderbare Wilhelma veröffentlichte der SWR vom 23. Juni 2012 bis zum 26. Oktober 2013 weitere 14 Folgen zum Thema, die eine Länge von jeweils etwa 20 Minuten haben und aus Zusammenschnitten älterer Folgen bestehen.

Specials 
Zudem erschienen einige Sondersendungen:
 11. Mai 2008: Die Kinderstube der Wilhelma (90 Min.)
 6. Sep. 2008: extra (195 Min., Zusammenschnitt mehrerer Folgen der 2. Staffel)
 14. Sep. 2009: extra: Kuschelbär & Affenkind
 7. Jan. 2010: Lebensraum Arche Wilhelma (50 Min.)
 8. Jan. 2010: Kuschelbär und Affenkind (50 Min.)
 11. Mär. 2010: extra: Elefantengeschichten
 24. Mai 2010: Gänsemarsch und Krakenschule (30 Min.)
 3. Okt. 2012: Zooalltag (90 Min.)
 25. Apr. 2014: Vom Kellerkind zum Showstar (35 Min.)
 3. Apr. 2015: Neue Geschichten aus der Wilhelma (1) (100 Min.)

Weblinks

Einzelnachweise 

Eisbär,affe&co.episoden